Six bâtiments de la Royal Navy ont porté le nom HMS Biter :

 , une canonnière de 12 canons, lancé en 1797 et vendu en 1802 ;
 , un brick de 12 canons lancé en 1804, il fait naufrage en 1805 ;
 HMS Biter devait être une canonnière à hélice en bois. Commandée en 1846 sa construction est annulée en 1849 ;
 , une canonnière à hélice en bois de  lancée en 1855. Elle devient une réserve à charbon en 1865 et sa coque est renommée T16. Elle est vendue en 1904 ;
  est un navire ravitailleur, il sert auparavant au War Department sous le nom de Sir William Reid. Il est transféré en 1905 et vendu en 1923 ;
  est un porte-avions d'escorte lancé aux États-Unis en 1940. Il est transféré à la Royal Navy dans le cadre du lend-lease en 1942, transféré à la Marine nationale française en 1945 et renommé Dixmude avant d'être rendu à l'US Navy et coulé comme cible d'entraînement en 1966 ;
  est un vaisseau de patrouille de  lancé en 1985.

Biter